Pour l'article sur les patrouilleurs de Wikipédia, voir Wikipédia:Patrouilleur.

 Un patrouilleur est un navire de guerre de petit tonnage, chargé de missions côtières.
 Un patrouilleur est un québécisme désignant un agent de police en patrouille.
 Un patrouilleur autoroutier est une personne qui patrouille sur autoroute. 
 Un patrouilleur des pistes est une personne qui s'occupe de la sécurité sur un domaine skiable. En France ce métier est appelé Pisteur-Secouriste.
 Un patrouilleur est un engin de déplacement personnel motorisé et qui se conduit debout avec un guidon.

Québécisme